La gata puede referirse a:

Apodo 
 Gastón Fernández, futbolista argentino apodado "la gata Fernández".

Cine y televisión 
 La gata (1947), película argentina dirigida por Mario Soffici.
 La gata (1956), película española dirigida por Margarita Alexandre y Rafael María Torrecilla.
 La gata (1968), telenovela venezolana producida por Cadena Venezolana de Televisión.
 La gata (1970), telenovela mexicana producida por Televisa.
 La gata (1973), película televisiva estadounidense dirigida por Curtis Harrington.
 La gata (2014), telenovela mexicana producida por Televisa.